III Азиатские пляжные игры состоятся в городе Хайян (Китай) в 2012 году. Церемония открытия состоится 16 июня, а закрытие — 23 июня 2012 года. Лозунг Игр: «Поделись радостью».

Календарь 

Пляжные Азиатские игры
Хайян
Спорт в Китае в 2012 году
Июнь 2012 года
Шаньдун